Hugo Machado (ur. 1923) – urugwajski kolarz szosowy
 Hugo Machado (ur. 1982) – portugalski piłkarz

Zobacz też